Ласаро-Карденас () — город в Мексике, входит в муниципалитет Ласаро-Карденас штата Мичоакан. Население 74 884 человека.

История 
Город основан в 1931 году .

Ссылки 

Города Мичоакана